Sezon (1996) 5 sezon o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Jelimaj Semipałatyńsk. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół FK Taraz. Tytuł króla strzelców zdobył Wiktor Antonow, który w barwach klubu Jertis Pawłodar strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
1996 w Europie
Kazachstan w XX wieku